Миколайчики — рід дводольних посухостійких твердолистних рослин;
 Миколайчики — святкове печиво, яке печеться для дітей до Дня Святого Миколая.

 Миколайчик (Міколайчик) — польське прізвище. Відомі носії:
 Беата Міколайчик (* 1985) — польська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Станіслав Миколайчик (1901–1966) — польський політик, третій Прем'єр-міністр Уряду Польщі у вигнанні.

Миколайчик - дніпровська затока у Києві.